GAP (аббревиатура):
 GAP (вычислительная математика)
 GAP (Generic Access Profile) — расширение DECT (стандарта беспроводных радиотелефонов)
 GAP — Game Audio Player
 GAP — Автомобильный код, к примеру округа в Германии Гармиш-Партенкирхен
 GAP — Bluetooth стек
 GAP 15 — офисное высотное здание в районе Штадтмитте города Дюссельдорф
 GAP-страхование

Gар: ()
 Гэп — разрыв в ценовом графике.
 GAP-анализ — метод стратегического анализа, с помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели.
 The Gap inc. — американская компания, владелец одноимённой сети магазинов одежды.

См. также 
 Гап